Aubrey de Vere (ca. 1110-1194)
Aubrey de Vere (10e earl van Oxford)
Aubrey de Vere II (ca. 1080 - 1141)